Cacimbinhas kan syfta på:

Brasilien 

 Cacimbinhas (kommun), Alagoas, 
 Cacimbinhas (ort), Alagoas, 
 Pinheiro Machado (ort), Rio Grande do Sul,